Ферра () — французская фамилия. Известные носители:

 Ферра, Жан (1930—2010) — французский композитор и поэт-песенник.
 Ферра, Кристиан (1933—1982) — французский скрипач.